De Poolse voetbalclub Ruch Chorzów speelt sinds 1969 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Ruch Chorzów

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1969/70
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Wiener Sport-Club
|6-5||2-4 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2R
|
|AFC Ajax
|1-9||0-7 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1970/71
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|ACF Fiorentina
|1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1972/73
|UEFA Cup
|1R
|
|Fenerbahçe SK
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2R
|
|Dynamo Dresden
|0-4||0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1973/74
|UEFA Cup
|1R
|
|Wuppertaler SV
|8-6||4-1 (T)|| 4-5 (U)
| rowspan="4"|8.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Carl Zeiss Jena
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Honved Boedapest
|5-2||0-2 (U)|| 5-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Feyenoord
|2-4||1-1 (T)|| 1-3 nv (U)
|-
|1974/75
|Europacup I
|1R
|
|Hvidovre IF
|2-1||0-0 (U)||2-1 (T)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|Fenerbahçe SK
|4-1||2-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|AS Saint-Étienne
|3-4||3-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1975/76
|Europacup I
|1R
|
|KuPS Kuopio
|7-2||5-0 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|PSV Eindhoven
|1-7||1-3 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1979/80
|Europacup I
|1R
|
|Dynamo Berlin
|1-4||1-4 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1989/90
|Europacup I
|1R
|
|CFKA Sofia
|2-6||1-1 (T)|| 1-5 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1996/97
|Europacup II
|Q
|
|TNS Llansantffraid
|6-1||1-1 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|SL Benfica
|1-5||1-5 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1998
|Intertoto Cup
|1R
|
|FK Austria Wien
|3-2||1-0 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="5"|0.0
|-
|
|
|2R
|
|Örgryte IS Göteborg
|2-2 <small>u||1-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|3R
|
|CF Estrela da Amadora
|2-2 (4-2) ||1-1 (T)|| 1-1 nv (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Debreceni VSC
|4-0||1-0 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|
|F
|
|Bologna FC 1909
|0-3||0-1 (U)|| 0-2 (T)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|Q
|
|FK Žalgiris
|7-2||1-2 (U)|| 6-0 (T)
| rowspan="2"|1.0
|-
|
|
|1R
|
|Internazionale
|1-7||0-3 (T)|| 1-4 (U)
|-
|2010/11
|Europa League
|1Q
|
|Shakhtyor Karaganda
|3-1||2-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="3"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|Valletta FC
|1-1 <small>u||1-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|3Q
|
|FK Austria Wien
|1-6||1-3 (T)|| 0-3 (U)
|-
| 2012/13 || Europa League  
| 2Q ||  || Metaloerg Skopje ||6-1||3-1 (T)|| 3-0 (U) ||rowspan="2"|2.0
|-
| || || 3Q ||  || FC Viktoria Pilsen ||0-7|| 0-2 (T)|| 0-5 (U)
|-
| 2014/15 || Europa League 
| 2Q ||  || FC Vaduz || 3-2||3-2 (T)|| 0-0 (U) ||rowspan="3"|3.0
|-
| || || 3Q ||  || Esbjerg fB ||2-2 <small>u|| 0-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
| || || PO ||  || Metalist Charkov ||0-1|| 0-0 (T)||0-1 nv (U)
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 41.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Polen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Ruch Chorzów
Ruch Chorzów